FSM est un sigle qui peut signifier :
 Forces sous-marines françaises, une des quatre grandes composantes de la Marine nationale ;
 Forum social mondial, un forum annuel altermondialiste ;
 Finite state machine (en français, machine à états finis) ;
 FSM (où FSM signifie Fabryka Samochodów Małolitrażowych), un constructeur de voitures polonais ;
 Fédération syndicale mondiale, une internationale syndicale fondée par les communistes ;
 Flying Spaghetti Monster (en français, monstre en spaghetti volant), le dieu du pastafarisme.
Fréquences spécifiques sur micro-courants, une thérapie par micro-courants.

FSM est un code qui peut signifier :
 États fédérés de Micronésie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les États fédérés de Micronésie ont pour code alpha-2 FM ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les États fédérés de Micronésie ont pour code alpha-3 FSM ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les États fédérés de Micronésie n'ont pas de code alpha-2 ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;

Code